Японо-корейский договор:
 Японо-корейский договор (1876)
 Японо-корейский договор (1905)
 Японо-корейский договор (1907)
 Японо-корейский договор (1910)
 Японо-корейский договор (1965)